Бабаи — топоним и фамилия.

Топоним 
 Бабаи — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Бабаи — посёлок городского типа в Харьковском районе Харьковской области.

Фамилия 
 Бабаи, Ласло (род. 1950) — венгерский математик, действительный член Венгерской академии наук.

См. также 
 Восстание бабаи
 Бабай (значения)